Сынму — традиционный корейский танец. Считается самым красивым и сложным корейским танцем. Происхождение неизвестно.

Одежда 
Танцоры одеты в джангсам (подобие ханбока). Также, на танцоре должна быть большая белая шляпа. У джангсама очень длинные рукава. Самая важная часть сынму это барабанная дробь.

У танца всего 8 этапов.

См. также 
 Культура Кореи
 Ханбок

Культура Кореи
Азиатские танцы